

Codici 
 LIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internationale di Puerto Limón (Costa Rica)
 lio – codice ISO 639-3 della lingua liki

Geografia 
 Maso Lio – frazione di Capriana in provincia di Trento (Italia)
 Serra di Lio – frazione di Petralia Soprana nella città metropolitana di Palermo (Italia)

Musica 
 Lio – pseudonimo di Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, cantante belga

Altro 
 Lio – nome proprio maschile

Altri progetti